FROG steht als Abkürzung für:
 Frequency-resolved optical gating, Messverfahren für Lichtpulse geringer Dauer
 Free Ranging On Grid, Navigationssystem für automatische Fahrzeuge
 FROG (Rakete), Familie taktischer Raketen sowjetischer Bauart
 Friends of Gerd – ein Netzwerk des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder

Frog steht für:
 Frog City, USA
 Frog Design, Gestalterbüro

F.R.O.G. steht für:
 Fully rely on God, siehe W.W.J.D.

Siehe auch:
 Frog Ague Creek
 Frock

Abkürzung